Digre est un nom propre norvégien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Berit Digre (1967-), handballeuse norvégienne	;
 , personnage légendaire des sagas vikings Jómsvíkinga et Heimskringla ;
  (1923-2012), homme d’affaires américain ; 
  (1970-), sportif d’art martial et entraîneur norvégien ;
  (1811-1891), architecte et constructeur norvégien ;	 
  (1844–1886), architecte et constructeur norvégien ;

Patronyme norvégien